Гвардейский поселковый совет () — административно-территориальные образования на Украине:
 Гвардейский поселковый совет — в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Гвардейский поселковый совет — в Симферопольском районе АР Крым

Примечания